II liga 2011/2012 – 4. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008. Wzięło w nich udział 35 drużyn, grając w dwóch grupach systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 23 lipca 2011, a ostatnie mecze rozegrano 26 maja 2012.

Grupa wschodnia

Drużyny 
W grupie wschodniej występowało 17 zespołów z województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi.

Objaśnienia:
W rundzie jesiennej Stomil Olsztyn występował pod nazwą OKS 1945 Olsztyn.
 wycofał się z rozgrywek po 16. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane.
15. drużyna poprzedniego sezonu –  – zrezygnowała z gry w II lidze. Dzięki temu utrzymał się Motor Lublin.
Mistrz i wicemistrz grupy V III ligi –  i  – zrezygnowali z gry w II lidze. Dzięki temu utrzymała się Puszcza Niepołomice.
 oddał trzy mecze walkowerem i po 23. kolejce został wykluczony z rozgrywek.
 nie złożył w terminie wniosku licencyjnego na nowy sezon, w związku z czym – w przypadku otrzymania licencji – mógł utrzymać się . Ten zgłosił się jednak do rozgrywek III ligi, wobec czego jedno z miejsc w grupie pozostało nieobsadzone.

Rozgrywki 
W sezonie 2011/2012 drużyny rozegrać miały 34 kolejki ligowe po 8 meczów (razem 272 spotkania) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi. Ostatni zespół miał spaść automatycznie do III ligi, jednak sytuacja zmieniła się w wyniku wycofania z rozgrywek Sokoła Sokółka i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Ostatecznie do III ligi spadła tylko jedna drużyna.

Tabela 

||rowspan=12 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2011/2012

Stadiony

Grupa zachodnia

Drużyny 
W grupie zachodniej występowało 18 zespołów z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do I ligi.

Objaśnienia:
 17. drużyna I ligi poprzedniego sezonu –  – nie uzyskała licencji na grę w II lidze ze względów formalnych, w związku z czym utrzymał się Tur Turek.

Rozgrywki 
W sezonie 2011/2012 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane były awansem do I ligi. Dwa ostatnie zespoły spadły automatycznie do III ligi. Ponadto spadek każdej drużyny z I ligi, przynależnej terytorialnie do grupy zachodniej, powodował spadek kolejnego zespołu do III ligi.

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2011/2012

Stadiony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej
 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie